Ниакорнат  — вертодром, один из аэропортов Гренландии. Расположен на полуострове Нууссуак. Вертолетная площадка считается временным вертодромом, и обслуживается Air Greenland в рамках государственного контракта.

См. также 
 Нук (аэропорт)

Примечания 

Аэропорты Гренландии